Инкриз Мэзер (,   1639—1723) — американский пуританский богослов, президент Гарвард-колледж в 1681—1701 годах. Автор многочисленных богословских сочинений. Известен своим участием в процессе над салемскими ведьмами в 1692—1693 годах. Отец богослова Коттона Мэзера.

Биография

Становление 

Инкриз Мэзер родился 21 июня 1639 года во входящем в колонию Массачусетского залива Дорчестере в семье пуританского священника  (1596—1669) и его жены Кэтрин Холт (Kathrine Holt). Два дня спустя Ричард окрестил сына в своей церкви, назвав его , что означало «». Родители Инкриза переселились в Новую Англию за четыре года до рождения своего младшего сына. Дорчестер представлял собой в то время большую деревню, где Ричарду Мэзеру выделили участок земли размером более, чем в сотню акров. Хотя жители проголосовали в поддержку создания бесплатной школы, должность учителя часто была вакантной. Читать Инкриза научила его мать, после чего к обучению сына подключился Ричард. В 1651 году, вместе со своим старшим братом Илизером (Eleazar, 1637—1669), был отправлен на учёбу в Гарвард-колледж, находившийся в 10 милях от их дома. Там мальчикам пришлось выдержать вступительный экзамен на латыни: они переводили Вергилия, Цицерона и других римских авторов. Возможно, им также пришлось составлять латинские стихи и отвечать на вопросы тогдашнего президента колледжа, . Благодаря ли собственным знаниям, или репутации Ричарда Мэзера, братья были зачислены. Согласно сохранившимся записям, стоимость обучения за первый год составила 20 бушелей пшеницы стоимостью £20, и две коровы, каждая по £5. Жизнь в стенах колледжа была достаточна сурова, и Ричард договорился о том, что первые несколько лет Инкриз проведёт в доме знакомого священника,  из . Несколько лет спустя, после смерти известного богослова , Нортон получил престижное назначение в , и Инкриз переехал вместе с ним в столицу колонии. В бостонском доме Нортона Инкриз Мэзер начал проявлять первые признаки религиозного рвения, усилившиеся после смерти матери в марте 1655 года. Вскоре Ричард Коттон женился на вдове Джона Коттона, Саре. Инкриз тем временем продолжал обучение под руководством Нортона и, вернувшись летом 1656 года в Гарвард, выпустился вместе со своим классом. Желая получить качественное образование, в июле 1657 года он отплыл в Англию, где к тому времени уже давно жили его старшие братья,  (1626—1671) и  (1631—1697).

Оба старших брата Инкриза стали священниками-конгрегационалистами и достигли видного положения среди пуритан. Сэмюэл занимал пост чтеца в дублинской церкви Крайст-черч и был старшим феллоу Тринити-колледжа, именно он убедил отца, что Инкриз должен получить магистерскую степень в Англии. Навестив по дороге родственников отца и матери, молодой Мэзер прибыл в Дублин в сентябре 1657 года. Мало известно о годе, который Инкриз провёл в Дублине, кроме того, что его другом там был Джосайя Уинтер (Josiah Winter), что он там переболел оспой и 24 июня 1658 года получил степень магистра искусств. В то время 18-летний Инкриз подписывался на латинский манер Crescentius Matherus. Из нескольких вариантов трудоустройства, молодой магистр, по совету брата Натаниэля и капеллана Оливера Кромвеля священника , выбрал приходскую церковь в деревне . Зиму 1658—1659 годов Инкриз провёл на новом месте, в 9 милях от Барнстапла, где служил его брат. После смерти Кромвеля Хоу вернулся на своё прежнее место в Грейт Торрингтоне, а для Инкриза он подыскал место в гарнизоне на острове Гернси, куда тот и отправился в апреле 1659 года. Угрюмая каменная крепость не приглянулась молоому священнику, и он добился назначения викарием в  в Глостере. К тому времени, однако, отношение к пуританам значительно ухудшилось, и Мэзер предпочёл вернуться на остров, где он и застал Реставрацию Стюартов. Хотя большинство пуритан были амнистированы, началось возвращение приходских церквей прежнему духовенству, и братья Мэзеры были изгнаны со своих мест. Инкриз уехал в Дорчестер, где проповедовал вместе с . Как Мэзер потом писал в своей автобиографии, он мог бы таким образом зарабатывать до £400 в год, если бы подписал согласие с Церковью Англии. После подавления мятежа сторонников пятой монархии и казни их лидера Томаса Веннера, конгрегационалисты начали покидать страну. Натаниэль переехал в Роттердам, а Инкриз решил вернуться на родину.

Карьера в Бостоне

1660-е годы: первые труды и смерть отца 
В августе 1661 года Инкриз Мэзер добрался до рыбацкой деревни на юго-восточном побережье Ньюфаундленда, через 10 дней оттуда отплыл на юг, и 1 сентября был в Бостоне. Через несколько дней Инкриз был в Дорчествере, где встретился с отцом и братом Илизером. Как многообещающий образованный молодой проповедник из хорошей семьи, он получил множество предложений со всей Новой Англии, но сам Инкриз, как известно из его дневника, воспринимал своё нахождение в Массачусетсе как ссылку и хотел бы вернуться в метрополию. В сложившихся обстоятельствах единственным достойным вариантом стало поступить во  в качестве помощника её первого настоятеля , выступающего с проповедями за плату. Как прихожанин, Инкриз присоединился к церкви своего отца в Дорчестере. Через семь месяцев после своего возвращения, Инкриз женился на своей сводной сестре, 21-летней Мэри Коттон. Новобрачные переехали переехали в бостонский дом Коттонов, расположенный неподалёку от Первой церкви, которым Мэри владела вместе со своими двумя братьями. Первый их ребёнок, сын Коттон (1663—1728), родился в феврале 1663 года. Далее родились дочери Мэри (в 1665 году) и Элизабет (в январе 1667 года) и сын Натаниэль (в 1669 году), потом ещё пять дочерей и сын. В новом доме Инкриз начал собирать библиотеку. К 1664 году его книжное собрание насчитывало более 700 наименований, не только христианских, но и классических авторов. Упорно занимаясь, Мэзер много запоминал, и свои проповеди читал по памяти. В Бостоне он познакомился к рядом богатых и влиятельных людей. Его ближайшим другом стал богатый торговец Сэмюэл Бач (Samuel Bache). Несколько лет спустя по соседству свой дом построил богатый пуританин сэр Томас Лейк (Thomas Lake), на его дочери Мэзер женился после смерти Мэри. В значительной степени мысли Инкриза Мэзера продолжали занимать дела нонконформистов Англии. Он вёл со своими английскими друзьями обширную переписку, получал и распространял новости о них. Когда приговорённые к смерти участники казни короля Карла I  и  бежали в колонии, Мэзер вступил в заговор по их укрывательству.

В марте 1662 года отец и сын Мэзеры в качестве делегатов от Дорчестера участвовали в созванном Генеральным советом Массачусетса синоде, основным вопросом которого было определение тех, кто подлежал крещению. Согласно взглядам пуритан, только «», то есть люди с явным опытом христианского духовного возрождения, могли быть членами церкви. Как следствие, радикальные пуритане вообще отрицали . Умеренное большинство допускало крещение всех потомков, но усиливались голоса тех, кто призывал ограничить крещение только детьми, но не внуками «святых». Для Ричарда Мэзера вопрос был важен с личной точки зрения, поскольку его ставший фермером сын Тимоти (1628—-1684) не принадлежал к церкви, и, если новые правила были бы приняты, его детей могли отказаться крестить. Ричард Мэзер, Джон Нортон и преподаватель Гарварда Джонатан Митчелл поддержали предложение (Fifth Proposition, «Пятое предложение») о крещении внуков праведников, получившее название «». Инкриз, его брат Илизер и Джон Майо были против, но их голоса не имели большого веса, хотя на их стороне был видный пуританин . Хотя по результатам голосования Ричард Мэзер и его сторонники победили, Инкриз не сдался и участвовал в дальнейших протестах, когда в октябре Генеральный совет утверждал решение синода, его аргументы были опубликованы. Программа радикалов была поддержана в обществе, и даже в Дорчестерской церкви не принимали «Завет на полпути». Через посредство  эссе против «завета» за подписями Инкриза, Илизера и Джона Майо было опубликовано в Лондоне. Инкриз убедил Дэвенпорта написать трактат «Another Essay for the Investigation of the truth» (1663) против решения о крещении, к которому сам написал предисловие. Вышедшее анонимно «Apologetical Preface to the Reader» стало первой опубликованной работой Инкриза Мэзера. По результатам эпизода с «заветом» Инкриз установил тесные связи с самыми благочестивыми людьми Массачусетса и зарекомендовал себя как главного защитника истинного конгрегационализма.

С лета 1662 года Мэзер проповедовал в Северной церкви. После того, как популярный, но не рукоположенный проповедник  перенёс инсульт, Инкриз выступал с проповедями каждое воскресенье, в результате чего его годовой доход составил £50. Хотя некоторые старые прихожане были недовольны манерой нового проповедника, его популярность среди местных жителей росла. В мае 1663 года Инкриз и Мэри перешли в Северную церковь, а в следующем году Инкриз подписал с ней формальный договор. Дата рукоположения была назначена на 27 мая 1664 года, несмотря на мнение, что городским властям не следовало бы поощрять противника решения синода. Впрочем, несмотря на богословские расхождения, отношения с отцом остались хорошими, и в назначенный день Ричард Мэзер вместе с Джоном Майо произвели ординацию. Следующие месяцы были наполнены духовными метаниями и сомнениями вплоть до атеизма, огорчения от скудного дохода были причиной депрессии и желания уехать на Барбадос. В 1664 году, после смерти Джона Эндикотта, губернатором Массачусетса стал Ричард Беллингем, с которым у Инкриза сложились дружеские отношения.

В 1665 году начали распространяться слухи, что некий иудей в Сирии по имени Шабтай Цви объявил себя мессией. Мэзер впервые услышал о нём 12 февраля 1666 и пришёл в чрезвычайное возбуждение, поскольку, согласно , за приходом иудейского мессии должно было последовать обращение евреев и скорый конец света. Изучив труды радикальных милленаристов Гисберта Воеция, Джозеф Мида,  и других, Инкриз начал серию ежемесячных проповедей на данную тему, но, под давление коллег, был вынужден оставить её. В тот же период он начал писать биографию своего тестя Джона Коттона; она никогда не была опубликована, и её рукопись утрачена. Также неопубликованной остался труд «Power of the Magistrates», в котором обосновывалось право властей вмешаться в спор о крещении. Весну и лето 1666 года Мэзер посвятил заботам об обращении иудеев, а в мае 1667 года начал собирать в одну книгу свои прозелитические проповеди. Результатом стала книга «The Mystery of Israel’s Salvation», с предисловием Дэвенпорта и  опубликованная в Лондоне в 1669 году. В своих проповедях Мэзер придерживался духовного и мистического направления милленаризме, отрицая физическое присутствие Сатаны в мире. Хотя знамения указывают на скорое наступление предсказанных событий, всё произойдёт не вполне буквальным образом. Инкриз критиковал людей Пятой монархии за их «плотский милленаризм», ошибочно отождествивших текущие события с пятой и седьмой  из Книги Откровения.

Весной 1669 года обострились противоречия между прихожанами Первой церкви, от которой после смерти Джона Нортона откололась группа противников «завета на полпути». Они не приняли в качестве священника Дэвенпорта и требовали созыва синода для разрешения конфликта. Синод был созван и, несмотря на преклонный возраст и многочисленные болезни, его председателем был назначен Ричард Мэзер. 13 апреля Мэзер-старший попытался войти в церковь, но его не пустили внутрь. В тот же день старый священник заболел и через неделю скончался в своём доме в Дорчествере в возрасте 73 лет. Согласно написанной Инкризом в следующем году биографии отца, перед смертью Ричард завещал сыну заботиться о «» и подтвердил свою приверженность «Пятому предложению». Возможно впрочем, что сцена у ложа умирающего была выдумана. Вскоре последовали новые удары: Дэвенпорта обвинили в подделке подписи, в июле умер брат Илизер. Утраты пошатнули уверенность Инкриза в своей правоте по вопросу крещения, и с целью восстановления душевного равновесия он принял решение написать несколько книг. Первой из них летом 1670 года была написана биография отца «The Life and Death of
that Reverend Man of God Mr. Richard Mather» («Жизнь и смерть преподобного божьего человека м-ра Ричарда Мэзера»), изданная анонимно в Кембридже той же осенью. «Жизнь и смерть» стала одним из первых произведений биографического жанра, написанным в Америке. За ней последовал латинский трактат, продолживший первую книгу об обращении евреев. Книга «Diatriba de Signo Filii Hominis, et de Secundo Messiae Adventu» («Рассуждение о знаке Сына человеческого и Втором пришествии мессии») была написана зимой 1670/1671 годов, но впервые издана десять лет спустя в Амстердаме. В тот же период им был написан трактат о крещении, оставшийся неопубликованным. Четвёртой обещанной и написанной книгой стало практическое руководство для верующих, «Подрастающего Поколения», основанное на последних проповедях Илизера. Книга, названная «A Serious Exhortation to the Present and Succeeding Generation… Being the Substance of the Last Sermons Preached by Eleazar Mather» была впервые издана в Бостоне в 1671 году и дважды переиздавалась за время жизни Инкриза. Написание четырёх запланированных книг не принесло Мэзеру успокоения, и в своём дневнике он писал о мучающих его ночных кошмарах и меланхолии. Некоторое успокоение принёс переезд в предоставленный церковью новый дом на . Окончательно его духовное и физическое здоровье восстановилось после пережитого на летних каникулах 1671 года в деревне Линн религиозного опыта, который сам священник сравнивал со вторым обращением. Свои религиозные переживания и мысли по поводу смерти отца нашли отражение в шести проповедях, составивших книгу «Some Important Truths about Conversion» («Некоторые важные истины по поводу обращения»), опубликованную в Лондоне в 1674 году.

1670-е годы: духовный лидер Бостона 
Вплоть до начала 1670-х годов Инкриз Мэзер находился в угнетённом состоянии духа из-за своей бедности. Перемены к лучшему, как и предоставление ему дома, произошли вследствие прихода в церковь двух богатых прихожан, сэра  и капитана Томаса Лейка. Тем временем семья священника постепенно росла, хотя дети часто и тяжело болели. Старший сын Коттон демонстрировал выдающиеся успехи в учёбе и благочестии, и летом 1674 года его отправили учиться в Гарвард-колледж, где к тому времени Инкриз стал . После смерти президента Чонси в 1671 году и назначения на его место  колледж находился в глубоком кризисе, растеряв почти всех студентов и преподавателей. Многие обвиняли в сложившемся положении Хоара, но Мэзер поддерживал его жёсткий подход к дисциплине. Его назначение на пост президента колледжа обсуждалось, но Инкриз пока не был готов оставить Бостон ради сельского Кембриджа. Тем не менее он всё более активно включался в управление делами образовательного учреждения, оставив руководство .

В феврале 1674 года Мэзер произнёс первую из своих знаменитых проповедей, иеремиаду «The Day of Trouble is near» («День смятения близок») на ; с предисловием Оукса она была издана в том же году. В ней Инкриз, ссылаясь на грехи своей страны и наблюдаемые признаки божественного неудовольствия, предсказывал Новой Англии разнообразные бедствия, в которых истинно верующих пострадают, но не будут уничтожены. Начавшаяся в следующем году кровопролитная война короля Филипа стала для многих исполнением пророчества. В 1675 году Мэзер начал подбирать проповеди для своей новой книги «The Mystery of Christ» («Тайна Христа»), которая ввиду различных обстоятельств вышла в свет только в 1686 году. После начала восстания индейцев, в октябре 1675 года Инкриз повторно обратился к теме «День смятения близок», зачитав перечень грехов из прошлой проповеди. По мнению священника, война стала следствием отступничества людей, обмирщения «святых», проявляющейся в новой моде гордыне, отсутствия почтения к родителям, учителям и священникам, притеснения торговцев и ремесленников на рынках. Выступление Мэзера произвело на Генеральный совет столь значительное впечатление, что уже 3 ноября 1675 года был принят закон против «провоцирования зла» («Provoking Evils»). Не все требования Мэзера были учтены, но, например, ношение длинных волос мужчинам было запрещено. Присутствие на субботних службах до самого конца становилось обязательным. Детей, если они пропускали субботнюю проповедь, следовало пороть, либо накладывался штраф на их родителей. Особое внимание в законе уделялось алкоголизму, с которым Мэзер уже давно вёл борьбу. С точки зрения Мэзера, данный закон был более важен для ведения войны против индейцев, чем меры, предпринимаемые губернатором Джоном Левереттом, но его мнение разделяли далеко не все. В мае 1676 года, когда в войне наступил перелом в пользу англичан, с призывом к разуму и умеренности перед Генеральным советом выступил молодой священник из Ипсуича . Соглашаясь с Мэзером в том, что Господь избрал Новую Англию местом духовной битвы, Хаббард признавал главной опасностью не причёски и одежду, а «». Мэзер, к моменту выступления Хаббарда работал над историей войны с индейцами, которую хотел поместить в контекст общего провиденциального замысла. Хаббард, с другой стороны, объяснял войну как чисто мирское предприятие, относящееся к движению и снабжению войск. Желая опровергнуть его, Мэзер прибег к форме памфлета, изложив пуританский взгляд на происходящее в эссе «An Earnest Exhortation to the Inhabitantsof New England» («Строгое увещевание жителям Новой Англии»). Написанное в спокойном тоне «Увещевание» было адресовано политикам, чьим небрежением плохо исполняются законы, что вызывает гнев Бога и приводит к войнам. Вновь Инкриз обратился к проблеме пьянства, призывая вернуться к временам трезвенникам-первопоселенцев (хотя ещё были живы те, кто помнил обратное). Также священник в своём эссе осудил английских военных, во время войны убивавших индейцев без разбору, не только язычников, но и . Источником зла Мэзер называл неуёмное желание колонистов захватывать земли индейцев, удаляясь от городов и церкви. Понимая, что поражение индейцев и новые захваты их земель неизбежны, Мэзер требует распространения образования на новых территориях. «Увещевание» и «Краткая история войны с индейцами в Новой Англии» были изданы после окончания войны, осенью 1676 года. Зимой книгу отпечатали в Лондоне и, пока весной 1677 года не поступила в продажу светская «История» Хаббарда, было продано около 500 экземпляров.

В ноябре 1676 года сгорели Северная церковь и дом Мэзеров. В пожаре была утрачена библиотека священника. Большую часть 1677 года семья жила в арендованном жилье, там же родилась дочь Эбигейл. Летом был, наконец, продан старый дом Коттонов, и на долю Мэри Инкриз смог купить участок земли на  рядом с перестроенной церковью. В пожаре, как и в войне, Инкриз видел очередное предупреждение человечеству. Когда весной 1677 года ему доверили выступить перед новым созывом Генерального совета, в своей проповеди «The Danger of Apostasy» («Опасность отступничества») Мэзер взывал к магистратам и священникам о недопущении впадения Новой Англии в пучину греха. Обвиняя представителей своего поколения, которые «и судей они не слушали, а ходили блудно вслед других богов и поклонялись им, скоро уклонялись от пути, коим ходили отцы их, повинуясь заповедям Господним» (), Инкриз указывал на новые города, которые строили без единой церкви, и на дозволение проповедовать баптистам и квакерам — обе группы устраивали свои собрания в Бостоне с 1674 года. Вина священников в том, указывал Мэзер, что они пренебрегают работой над  душ. Проповедь вызвала раздражение губернатора Леверетта и Совета и не была опубликована.

К 1671 году Мэзер пришёл к принятию «завета на полпути». На перемену мнения его натолкнули размышления над списком прихожан его церкви, из которого невозможно было понять точно, кто и где был крещён, и как далеко он продвинулся в своём духовном возрождении. Свою роль сыграло и постепенное принятие позиции отца и богословов его поколения. Обнародование своих новых взглядов Инкриз отложил до 1675 года, когда вышли две его книги, «First Principles of New-England» («Главные принципы Новой Англии») и «Discourse Concerning Baptism» («Рассуждение о крещении»). Развивая свою мысль в одной из проповедей 1678 года, он уточнял, что вопрос состоит не в судьбе внуков «видимых святых», а в общем принципе членства в церкви на основе принадлежности к благочестивой семье: «». Против такого подхода, противоречащего основам конгрегационализма, решительно возражал брат Натаниэль, с 1672 года служивший в Дублине. Дневниковые записи Мэзера 1670-е годов наполнены эмоциональными молитвами о судьбе его детей, что, в целом, противоречило воспитательному подходу пуритан. В популярных детских книгах того времени, «Знак для детей»  и поэме «» (1662) , упор делался на устрашении и покаянии. Юных пуритан убеждали в том, что если они окажутся грешниками, то на Страшном суде их родители будет свидетельствовать против них, и лучше бы им в таком случае вообще было не рождаться. Так в своё время говорил Ричард Мэзер своему сыну, и так сам Инкриз воспитывал собственных детей. В одной из своих наиболее популярных проповедей «The Wicked Man’s Portion» («Удел порочного человека»), Мэзер утверждал, что непослушание родителям является страшным грехом, и непослушные дети, если не умрут преждевременно сами, неизбежно попадут на виселицу. Летом 1678 года в Новую Англию пришла эпидемия оспы. Инкриз переболел в 1659 году в Ирландии и ему болезнь была не страшна, старшие сыновья Коттон и Натаниэль и младшие дети, трёхлетний Сэмюэл и годовалая Эбигейл, тоже перенесли заболевание легко, но средние дети — семилетняя Сара и старшая дочь Мария были на грани смерти. К счастью, никто в семье Мэзеров не умер, но во всём Бостоне к началу октября погибло более 1000 человек.

16 марта 1679 года умер губернатор Леверетт, и исполняющим обязанности, до всеобщих выборов в мае, был назначен Саймон Брэдстрит. Престарелый Брэдстрит пользовался большим уважением у колонистов и, как представлялось Мэзеру, был более склонен к тому, чтобы поддержать благочестивые устремления. В мае, когда его полномочия были подтверждены, Мэзер вместе с 18 другими священниками выступил с петицией к Генеральному совету о проведении всеобщего синода. Целью собрания, помимо оживления религиозной жизни, заявлялось возобновление завета между Богом и его избранным народом, пуританами Массачусетса, в ходе особой церемонии. Хотя «обновление»  отдельными церквями в Новой Англии было довольно распространено, не все были согласны с тем, что оно имеет достаточно обоснование в Библии. Синод был открыт 10 сентября 1679 года, однако был отложен на неделю, чтобы в нём могли принять участие делегаты-миряне. 17 сентября начались обсуждения, и первым делом была подтверждена верность  1648 года. Некоторая дискуссия состоялась по поводу порядка экзаменования лиц, допускаемых к причастию — было решено, что оно не должно быть очень строгим. Далее синод выступил с рекомендациями, многие из которых были взяты из более ранних проповедей Мэзера. Одна из рекомендаций касалась поощрения религиозного образования и изучению «хорошей литературы». Церемония возобновления завета в Северной церкви состоялась 17 марта 1680 года, на ней Мэзер выступил с проповедью «Returning unto God the great Concernment of a Covenant People» («Возвращение к Богу великое дело людей завета»). В мае синод собрался снова по вопросу принятия исповедания веры. По предложению Мэзера была принята , составленная английскими индепендентами в 1658 году.

1680-е годы: наука и политика

Влияние 
Влияние, которое приобрёл в 1670-е годы Инкриз Мэзер, в значительной степени обусловлено широким распространением его трудов. К тому времени в Новой Англии было только два печатных станка. Один из них первоначально принадлежал Генри Данстеру, а затем был продан Гарвард-колледж. Второй был приобретён английскими пуританами для миссии Джона Элиота — на нём в Кембридже была отпечатана в 1663 году «Индейская Библия». Власти Массачусетса долго не согласовывали перенос типографии в Бостон, и вопрос окончательно решился только в конце 1674 года. Мэзер был назначен одним из членов лицензионного комитета типографии. Типографом стал , которого Инкриз знал ещё ребёнком в Дорчестере. Именно Фостер изготовил ксилографическую гравюру с портретом Ричарда Мэзера для его биографии и иллюстрации для «Увещевания». Инкриз Мэзер один из первых оценил возможности, открываемые книгопечатанием для распространения идей, и стал постоянным заказчиком Фостера. Его проповеди не были очень длинны и были написаны простым и ясным языком. Помимо собственных книг на различные темы, Мэзера другие священники часто приглашали написать предисловие к книгам своих проповедей.

Примечания

Литература 
 

Богословы США
Президенты Гарвардского университета
Почётные доктора Гарвардского университета